Bougoula, comune del circondario di Kati
Bougoula, comune del circondario di Kolondiéba